Le terme Périgny constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Patronymes 
Octave de Périgny (1625–1670), poète. Président de la chambre des enquêtes, lecteur du Roi, et précepteur du Grand Dauphin de 1666 à 1670.

Toponymes

Rivière Périgny, un affluent de la rivière O'Sullivan, coulant au Québec, au Canada, en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec Eeyou Istchee Baie-James.

Périgny, commune française de l'Allier
 Périgny, commune française du Calvados
 Périgny, commune française de la Charente-Maritime
 Périgny, commune française de Loir-et-Cher
 Périgny, commune française du Val-de-Marne

Voir aussi 
 Périgny-la-Rose, commune française de l'Aube
 Perrigny, commune française du Jura
 Perrigny, commune française de l'Yonne
 Perrigny-lès-Dijon, commune française de la Côte-d'Or
 siège d'une seigneurie ayant appartenu à la famille de Perrigny, du  à 1432, puis à la famille Gagne de Perrigny de 1650 à 1783 ;
 Perrigny-sur-Armançon, commune française de l'Yonne
 Perrigny-sur-l'Ognon, commune française de la Côte-d'Or
 Perrigny-sur-Loire, commune française de Saône-et-Loire